Браш () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма, Франція.
 Браш () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда, Франція.
 Браш () — місто в окрузі Морґан, Колорадо, США.

 Боб Браш () — американський сценарист та продюсер.